La First Division 1931-1932 è stata la 40ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 29 agosto 1931 e il 7 maggio 1932 e concluso con la vittoria dell', al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dixie Dean (Everton) con 45 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono salite dalla Second Division il  e il .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1931-1932
FA Cup 1931-1932

Collegamenti esterni

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931